Hrvatska pravoslavna crkva
računalstvo visokih performansa (eng. high-performance computing)